де ла Ве́га () — испанская фамилия.

Известные носители:
 де ла Вега, Вентура (1807—1865) — испанский драматург, переводчик и поэт аргентинского происхождения.
 Гарсиласо де ла Вега (1501—1536) — испанский поэт.
 Инка Гарсиласо де ла Вега (1539—1616) — перуанский писатель и историк.
 Карденас де ла Вега, Рауль (1928—2016) — мексиканский футболист и тренер.
 де ла Серда де ла Вега, Луис, 5-й граф Мединасели (ок. 1442 1501) — испанский аристократ, который в 1479 году был пожалован титулом герцога Мединасели.
 Фернандес де ла Вега, Мария Тереса (род. 1949) — испанский политик.
 
 Боканегра Мендоса де ла Вега, Хертрудис (1765—1817) — участница Мексиканской войне за независимость.
 де ла Вега, Хорхе (1930—1971) — аргентинский художник-график, певец и композитор.

См. также 
 герцог де ла Вега
 Вега
 Алькала-де-ла-Вега
 Бустильо-де-ла-Вега
 Бустильо-де-ла-Вега
 Вальдеаркос-де-ла-Вега
 Вильядемор-де-ла-Вега
 Вильялуэнга-де-ла-Вега
 Итеро-де-ла-Вега
 Кастрильо-де-ла-Вега
 Консепсион-де-ла-Вега
 Монтехо-де-ла-Вега-де-ла-Серресуэла
 Оса-де-ла-Вега
 Педроса-де-ла-Вега
 Поса-де-ла-Вега
 Ренедо-де-ла-Вега
 Риего-де-ла-Вега
 Сан-Кристобаль-де-ла-Вега
 Сан-Мартин-де-ла-Вега-дель-Альберче
 Санта-Мария-де-ла-Вега
 Сантервас-де-ла-Вега
 Сан-Хусто-де-ла-Вега
 Сенес-де-ла-Вега
 Симанес-де-ла-Вега
 Сото-де-ла-Вега
 Фресно-де-ла-Вега
 Чурриана-де-ла-Вега